Zygmunt Sumiński (zm. 1606) – kasztelan słoński
 Zygmunt Wincenty Sumiński (1845-1885) – powstaniec styczniowy, zesłaniec syberyjski